Die Regionalliga ist in der Saison 2011/12 die vierthöchste Ligenstufe im deutschen Eishockey unterhalb der Eishockey-Oberliga. Ausgespielt werden die Regionalligen Nord, West, Ost und Süd-West sowie diesen gleichgestellt die Bayerische Eishockey-Liga.

Regionalliga Nord

Teilnehmer 
Die Regionalliga Nord umfasst 9 Mannschaften. Neu in der Liga sind der Absteiger Salzgitter Icefighters, der Meister der Hanseliga Crocodiles Hamburg 1b, die Celler Oilers aus der Hanseliga, der neu gegründete Grafschafter EC Ritter und die wiedergemeldete Mannschaft des Stammvereins EHC Wolfsburg der DEL-Mannschaft Grizzly Adams Wolfsburg. Freiwillig haben sich aus der Liga in die Landesliga Nord der Titelverteidiger REV Bremerhaven 1b, Altonaer SV Hamburg und die Bremer EC 1b Pirates zurückgezogen.

 TuS Harsefeld Tigers
 SC Langenhagen Jets
 Hamburger SV 1b
 EHC Timmendorfer Strand 06 1b
 Crocodiles Hamburg 1b (Aufsteiger aus der Hanseliga)
 EHC Wolfsburg Grizzly Adams (neu)
 EC Celler Oilers (aus der Hanseliga)
 GEC Ritter 2011 (neu)
 CRE Icefighters Salzgitter (Absteiger)

Modus 
Die Liga spielt eine Einfachrunde von Anfang September bis Mitte März. Der Meister der Regionalliga kann den Letztplatzierten der Oberliga Nord zu einem Aufstiegsduell herausfordern. Dieses wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen, der Sieger steigt in die Oberliga auf bzw. verbleibt in dieser. Verzichtet der Meister, geht das Recht zur Herausforderung an den Vize-Meister über.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen,  N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen,  T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 31. März 2012

Regionalliga West 
Die Regionalliga West wird vom Landeseissportverband Nordrhein-Westfalen für Mannschaften der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland veranstaltet. Die Zusammensetzung der Liga wurde auf der Ligentagung am 9. Juli festgelegt.

Teilnehmer 
 ESC Darmstadt (ehemals RSC Darmstadt)
 EHC Neuwied
 Grefrather EG (Aufsteiger)
 Dinslaken Kobras (Aufsteiger)
 EC Bergisch Land (Aufsteiger)
 Aachener EV (Aufsteiger)
 Herner EV 2007 (Freiwilliger Rückzug aus der Oberliga)
 Young Lions Frankfurt 1b (neu)
 GSC Moers (Aufsteiger)

Modus 
Die Liga spielt eine Einfachrunde. Nach der Hauptrunde spielen die ersten Vier der Tabelle mit den letzten Vier der Oberliga West den Oberliga West Pokal um den Aufstieg in die bzw. den Verbleib in der Oberliga West aus, während die weiteren Mannschaften den Mannschaften auf Platz 1 bis 3 der NRW-Liga den Regionalliga West-Pokal ausspielen.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen,  N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen,  T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 31. Dezember 2011

Regionalliga West Pokal 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen,  N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen,  T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 6. April 2012

Regionalliga Ost 
Die bisherige Sachsenliga wurde in Regionalliga Ost umbenannt. Bereits in den vorhergehenden Spielzeiten umfasst die Liga Mannschaften aus Sachsen, Thüringen und Berlin. Ausgetragen wird die Liga vom Sächsischen Eissportverband.

Teilnehmer 
Die Zusammensetzung der Liga entspricht grundsätzlich der Zusammensetzung der Sachsenliga in der Saison 2010/11, ausgenommen der Mannschaft des SV Fortuna 02 Leipzig, die nicht mehr gemeldet wurde und der Mannschaft vom ESV Halle, die neu hinzukam.

 SV Rot-Weiß Bad Muskau
 ESC Berlin 2007 (Titelverteidiger)
 FASS Berlin Junioren
 EHV Dresden Devils
 EHC Erfurt 1b
 ETC Crimmitschau Junioren
 ESC Dresden 1b
 ESV Halle (neu)

Modus 
Die Teilnehmer spielen eine Einfachrunde zwischen 22. September 2011 und Februar 2012 aus.
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 nehmen am Oberliga Ost-Pokal der Oberliga Ost teil,
die gleichzeitig Regelationsrunde für die Oberliga Ost zählt.
Die Mannschaften auf Platz 4 bis 8 nehmen am Regionalliga Pokal teil.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen,  N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen,  T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 20. Februar 2012

Regionalliga Süd/West 
Die Regionalliga Süd-West wurde vom Eissport-Verband Baden-Württemberg organisiert.

Teilnehmer 
Neu in der Liga ist als Aufsteiger aus der Landesliga ESC Hügelsheim. Nach der Insolvenz der Profi-Mannschaft Wölfe Freiburg spielt der EHC Freiburg in der RL Süd-West mit seiner ersten Mannschaft statt wie bisher mit der 1b. Der Meister Stuttgarter EC verzichtete mit der Mannschaft "Stuttgart Rebels" auf den Aufstieg in die Oberliga Süd.

 ESC Bad Liebenzell
 EHC Freiburg
 Eisbären Heilbronn
 Schwenninger ERC 1b
 EHC Zweibrücken
 Stuttgart Rebels (Titelverteidiger)
 Rhein-Neckar Stars
 ESC Hügelsheim 09 (Aufsteiger)

Modus 
Die Liga spielt eine Eineinhalbfachrunde, d. h. jede Mannschaft spielt dreimal gegen jede andere Mannschaft. Nach der Hauptrunde spielen die ersten vier Mannschaften in Play-Offs den – aufstiegsberechtigten – Meister und in Play-Downs einen Absteiger aus.

Tabelle

Meisterschafts-Playoffs

Halbfinale 
 EHC Freiburg – ESC Hügelsheim 09 2:0 (8:5, 6:1)
 Stuttgarter EC – EHC Eisbären Heilbronn 1:1 (3:2, 3:3)

Finale 
 EHC Freiburg – Stuttgarter EC 2:0 (5:1, 8:5)

Sportlicher Aufsteiger in die Oberliga 2012/13 EHC Freiburg

Abstiegs-Playdowns

Halbfinale 
 Schwenninger ERC – ESC Bad Liebenzell 2:0 (7:1, 4:0)
 MERC-Jungadler Mannheim – EHC Zweibrücken 1:1 (3:3, 7:6 n. V.)

Finale 
 EHC Zweibrücken – ESC Bad Liebenzell 2:0 (10:3, 11:1)

Sportlicher Absteiger in die Landesliga Baden-Württemberg ESC Bad Liebenzell

Bayernliga 
Die Eishockey-Bayernliga wird vom Bayerischen Eissport-Verband ausgerichtet. Sie spielt zwei Aufsteiger in die Oberliga Süd und zwei Absteiger in die Landesliga Bayern aus.

Teilnehmer 
Neu in der Liga sind die Aufsteiger EHC 80 Nürnberg (Amateurmannschaft des Stammvereins der Nürnberg Ice Tigers), EA Schongau und EHC Waldkraiburg; der Vizemeister der Landesliga ESV Waldkirchen verzichtete auf den Aufstieg. Der Meister ERC Sonthofen verzichtete auf den Aufstieg, stattdessen stieg der TSV Erding in die Oberliga Süd auf. Der Höchstadter EC und der EV Pfronten waren in die Landesliga abgestiegen.

 TEV Miesbach
 ERC Sonthofen (Titelverteidiger)
 EHC Bayreuth
 EC Pfaffenhofen
 ERV Schweinfurt
 TSV Peißenberg
 ESV Buchloe
 ECDC Memmingen
 ESC Dorfen
 1. EV Weiden
 EV Lindau
 Wanderers Germering
 ESV Königsbrunn
 EHC 80 Nürnberg (Aufsteiger)
 EA Schongau (Aufsteiger)
 EHC Waldkraiburg (Aufsteiger)

Modus 
Die Liga spielt wie in den letzten Jahren eine Einfachrunde mit anschließender Zwischenrunde. Für die obere Zwischenrunde qualifizieren sich die ersten acht Mannschaften, die dann in zwei Gruppen jeweils zwei Teilnehmer an den Play-Offs ausspielen. Halbfinale und Finale der Play-Offs werden im Best-of-Three-Modus ausgespielt. Die letzten acht Mannschaften der Vorrunde spielen in der unteren Zwischenrunde in zwei Gruppen. Die jeweils beiden Letzten jeder Gruppe spielen dann über Kreuz zwei Absteiger in die Landesliga aus.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore.

 Stand: 5. Februar 2012

Zwischenrunde

Gruppe A 

 Stand: 26. Februar 2012

Gruppe B 

 Stand: 26. Februar 2012

Meisterschaftsplayoffs

Halbfinale 
 EHC Bayreuth – 1. EV Weiden 2:3, 3:7
 ERV Schweinfurt – ERC Sonthofen 1999 6:2, 4:3 n. P.
 Stand: 9. März 2012

Finale 
 ERV Schweinfurt – 1. EV Weiden 2:0 (3:1, 3:2 n. P.)
 Stand: 23. März 2012
 Damit ist der ERV Schweinfurt als Meister der Bayernliga – "Bayerischer Meister 2012"
Sportliche Aufsteiger in die Oberliga 2012/13 ERV Schweinfurt, 1. EV Weiden

Abstiegsrunde

Tabelle Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen,  N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen,  T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 26. Februar 2012

Tabelle Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 26. Februar 2012

Abstiegsfinalplayoffs 
 EHC 80 Nürnberg – EA Schongau 7:4, 6:5 n. P., 2:1
 EHC Waldkraiburg – ESC Dorfen 2:6, 2:3 n. P., 2:4

 Stand: 9. März 2012

 EA Schongau und EHC Waldkraiburg sind sportliche Absteiger in die Landesliga Bayern

Einzelnachweise 

Regionalliga 2012